Beringhausen ist der Name von Ortschaften im nordrhein-westfälischen Hochsauerlandkreis:

 Beringhausen (Marsberg), Ortsteil der Stadt Marsberg
 Beringhausen (Meschede), Ortsteil der Stadt Meschede

Siehe auch:
 Behringhausen, Stadtteil der Stadt Castrop-Rauxel im Kreis Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen